De Veenhoop (Smallingerland), een dorp in de gemeente Smallingerland, provincie Friesland
Windmotor De Veenhoop en Windmotor De Veenhoop 2, twee molens bij dit dorp
De Veenhoop (West-Friesland), een gebied in het westelijk deel van het Westfriese ambacht Drechterland